John Hawkes ist der Name folgender Personen:

*John Hawkes (Tennisspieler) (1899–1990), australischer Tennisspieler
John Hawkes (Biologe) (1915–2007), britischer Genetiker und Botaniker 
John Hawkes (Schriftsteller) (1925–1998), US-amerikanischer Schriftsteller
John Hawkes (Schauspieler) (* 1959), US-amerikanischer Filmschauspieler